Emil Jönsson, Zweeds langlaufer
 Jan Jönsson, Zweeds voetballer
 Jon Jönsson, Zweeds voetballer
 Rasmus Jönsson, Zweeds voetballer

Zie ook 
 Jonson (doorverwijspagina)
 Jonsson (doorverwijspagina)
 Jónsson (doorverwijspagina)

Achternaam